El término Juicios por delitos de Lesa Humanidad puede aludir a varios sucesos:

 a los Juicios de Núremberg, los procesos emprendidos al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacional socialista alemán.
 a los Juicios de Tokio, los procesos emprendidos al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron las responsabilidades de altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas armadas del Japón.
 a los Juicios de la ex Yugoslavia, los procesos emprendidos a través de la ONU desde 1993 para determinar las responsabilidades y juzgar a altos funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos durante las Guerras Yugoslavas.
 a los Juicios de Ruanda, los procesos emprendidos a través de la ONU desde 1994 para determinar las responsabilidades y juzgar a altos funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos durante las genocidio de Ruanda.
 a los Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, los procesos emprendidos por la justicia de dicho país para determinar las responsabilidades y juzgar a miembros del Estado, civiles y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en los crímenes cometidos durante la dictadura militar surgida el 24 de marzo de 1976 por medio de un golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas argentinas que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y que duró hasta el 10 de diciembre de 1983.
 a los Juicios de Camboya, los procesos a emprenderse por un tribunal especial de carácter mixto apoyado por la ONU para determinar las responsabilidades y juzgar a funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos durante la dictadura comunista de Pol Pot (1975-1979), en el marco del Genocidio camboyano.
 a los Juicios de Sierra Leona, los procesos a emprenderse por un tribunal especial a través la ONU para determinar las responsabilidades y juzgar a miembros del Estado, fuerzas armadas y civiles en los crímenes cometidos durante la guerra civil.
 a los Juicios por los crímenes del Apartheid, son procesos emprendidos por tribunales que juzga la persecución sistemática de un grupo racial por otro que ocurrió durante el gobierno del apartheid de Sudáfrica, fue reconocido como un crimen contra la humanidad por las la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976.

Enlaces externos 
 Trial Watch: Seguimiento de los juicios por crímenes « internacionales »

Crímenes contra la humanidad
Juicios por delitos contra la humanidad